«Почему мне нравится слон» — советский короткометражный рисованный мультфильм. По стихотворению Алана Александра Милна. В переводе детского писателя Самуила Яковлевича Маршака.

Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 15.

Сюжет 
Мультфильм про мальчика, которому больше всех животных нравится слон, потому что вежливый он.

Отрывок из стихотворения:

В зоопарке олени естьИ верблюды ходят горбатые,

Крокодилы здесь,И мартышки здесь,

И медведица с медвежатами.Словом, звери со всех сторон.

Но мне нравится только слон!Со слоном я даже дружу.

Почему? Сейчас расскажу.«Добрый день!» — я сказал бегемоту.

Бегемот молчит отчего-то.Я к моржу тогда подхожу.

''«Добрый день!» — говорю моржу.

Автор: А. Милн

Переводчик на русский язык: С. Маршак

Съёмочная группа

Литература 
 «Энциклопедия отечественной мультипликации», Сергей Капков, Алгоритм, 2006 — Всего страниц: 812

Примечания

Ссылки 
 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы Александра Давыдова
Рисованные мультфильмы СССР 1983 года